Röntgenstraling
 Het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "X"
 X-Ray (Camouflage), de tweede single van het vijfde studio-album van de groep Camouflage